Monte Cornon – cima nel gruppo dei Monti Cornacci
 Monte Cornon – massiccio nel Gruppo dei Brentoni
 Monte Cornon – cima nel comune di Pove del Grappa

Pagine correlate
 Monte Corno